Makari steht für:
 Makari (Sultanat), Kamerun
 Makari Gbanti, Regierungsbezirk in Bombali, Sierra Leone
 Makari (Volk), im Tschad, Sao-Kultur bis 18. Jahrhundert
 Makari (Heiliger), russischer Heiliger und Einsiedler, 13. Jahrhundert in Makarjew, Oblast Kostroma, Russland

Vornamen:
 Makari Glucharew, russischer Theologe, 17. Jahrhundert
 Makari Iwanow, russischer Adeliger, 18. Jahrhundert
 Makari von Leteti, georgischer Kalligraph, 9. Jahrhundert

Siehe auch
Makarij
Makarius
Makarios